Staphorst (dorp), een dorp in de Nederlandse provincie Overijssel
 Staphorst (gemeente), de gemeente waarvan Staphorst de hoofdplaats is
 Nicolaas van Staphorst (1742-1801), Nederlands bankier
 Siegmien Staphorst (1947), Surinaams voormalig minister en oud-voorzitster van de Nationale Vrouwenbeweging